Грыфице:

 Грыфице — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Грыфицкий повят. 
 Грыфице — гмина (волость) в Польше, входит в Грыфицкий повят, Западно-Поморское воеводство.